Le jeudi  est le 116 jour de l'année 1821.

Naissances 
 Aimée Chéron (morte le ), miniaturiste française
 Charles Poplimont (mort le ), Historien, héraldiste, romancier et généalogiste belge francophone.
 Robert Adamson (mort le ), chimique et photographe écossais

Décès 
 Auguste-Jean Germain de Montforton (né le ), homme politique français du Premier Empire et de la seconde Restauration

Voir aussi 
 26 avril et avril 1821